Ната́лья Седова:
 Седова, Наталья Ивановна (1882—1962) — русская революционерка, вторая жена Льва Троцкого.
 Седова, Наталья Николаевна (род. 1948) — советский и российский философ, биоэтик, заслуженный деятель науки РФ.